Катрін Гес (; *, Аахен, ФРН) — німецька модель і акторка.

Фільмографія

 2008: 112 – Sie retten dein Leben
 2008–2009: Verbotene Liebe (Folge 3106–3464)
 seit 2011: Спецзагін Кобра 11 – Дорожня поліція — Дженні Дорн 
 2011: Alles Bestens
 2011: SOKO Köln
 2011: Countdown – Die Jagd beginnt
 2012: Danni Lowinski
 2012: Die Garmisch-Cops - Traktorfahrt in den Tod
 2014–2016: Herzensbrecher – Vater von vier Söhnen
 2014: Das Traumschiff – Mauritius
 2014: Kommissar Dupin – Bretonische Verhältnisse
 2015: Einstein (Fernsehfilm)
 seit 2015: Meuchelbeck (Fernsehserie)
 2016: SOKO Köln (Fernsehserie)
 2016: Heldt (Fernsehserie)
 2017: Hubert und Staller - Heisser Tod

Примітки 

Кіноактори XXI століття
Німецькі моделі
Німецькі акторки